Een verkeersweg:
 N38 (België)
 N38 (Frankrijk)
 N38e (Frankrijk)
 N38 (Luxemburg)